Franz Pfyffer von Altishofen (1917-1995) – ufficiale svizzero
 Franz Ludwig Pfyffer von Altishofen (...-1772)  – ufficiale svizzero
 Johann Rudolf Pfyffer von Altishofen (1615-1657) – ufficiale svizzero
 Johann Konrad Pfyffer von Altishofen (....-1727) – ufficiale svizzero
 Ludwig Pfyffer von Altishofen (1524-1594) – condottiero e politico svizzero
 Ludwig Pfyffer von Altishofen (... – 1686) –  ufficiale svizzero